La Ligue A 2020-2021, 81ª edizione della massima serie del campionato francese di pallavolo maschile, si è svolta dal 2 ottobre 2020 al 25 aprile 2021: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la decima volta al .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate: le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, l'ultima classificata è retrocessa in Ligue B.
 Play-off scudetto, disputati con quarti di finale, semifinali e finale, giocate al meglio di due vittorie su tre gare.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
La squadra neopromossa dalla Ligue B è stata lo , vincitore del campionato.

Delle squadre aventi il diritto di partecipazione:
 Il  ha rinunciato all'iscrizione.

Per integrare l'organico delle squadre è stato ripescato il .

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Retrocessa in Ligue B.

Note:
Il Montpellier ha scontato 3 punti di penalizzazione per non essersi presentata all'ultima di campionato.
Il Nantes ha scontato 3 punti di penalizzazione per non essersi presentata all'ultima di campionato.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021